LUniversité du Bénin peut concerner :
 l'université d'Abomey-Calavi au Bénin ;
l'université de Benin, dans la ville de Benin City, au Nigeria.

C'est aussi l'ancien nom de l'université de Lomé, au Togo.

Homonymie